Bassoul ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Bassoul (* 1957), libanesischer Schwimmer
 Jean Bassoul (1920–1977), libanesischer Erzbischof der Melkitischen Kirche